Hard () може значити:
Музика
 «Hard» — угорський музичний супергурт.
 «Hard» — альбом Brainpower.
 «Hard» — альбом гурту «Gang of Four».
 «Hard» — альбом гурту «Jagged Edge».
 «Hard» — пісня Ріанни.